Die Abkürzung ZFL bedeutet:

 Zeitgeschichtliches Forum Leipzig
 Zentrale Servicestelle für Flexibles Lernen und Neue Medien, Universität Salzburg
 Zentralfunkleitung, eine 1918 von der USPD gegründete Einrichtung zur Kontrolle der Funkbetriebserlaubnis
 Zentrum für Fernerkundung der Landoberfläche, Bonn

Die Abkürzung ZfL bedeutet:

 Zugförderungsleitung, ein ÖBB-Begriff für Bahnbetriebswerk
 Zeitschrift für Lärmbekämpfung
 Zeitschrift für Lebensrecht (juristische Fachzeitschrift)
 Zentrum für Lehrerbildung
 Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin
 Zeitschrift für Luftschifffahrt 1881–1900 erste deutsche luftfahrt-technische Zeitschrift

Die Abkürzung Zfl bedeutet:
 Zugförderungsleitung

 
ZFL